Свинари́ либо Свинары́ (), село,
Шаровский сельский совет,
Валковский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321288507. Население по переписи 2001 г. составляет 130 (57/73 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Свинари примыкает к сёлам Шлях и Пасечное, на расстоянии в 1 км находится посёлок Шаровка, рядом проходит железная дорога, станция Огульцы, в 2-х км проходит автомобильная дорога  ().
Рядом с селом большой лесной массив (дуб).

История 
 1695 — дата основания.
 В 1940 году, перед ВОВ, на хуторе был 61 двор.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Валковского района